Cove Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cove Mountain (Alaska)	
 Cove Mountain (Conway County, Arkansas)	
 Cove Mountain (Perry County, Arkansas, 244 m)	
 Cove Mountain (Perry County, Arkansas, 369 m)	
 Cove Mountain (Idaho)	
 Cove Mountain (Polk County, North Carolina)	
 Cove Mountain (Rutherford County, North Carolina, 499 m)	
 Cove Mountain (Rutherford County, North Carolina, 672 m)	
 Cove Mountain (Lycoming County, Pennsylvania)	
 Cove Mountain (Perry County, Pennsylvania)	
 Cove Mountain (Cumberland County, Tennessee)	
 Cove Mountain (Hawkins County, Tennessee, 550 m)	
 Cove Mountain (Hawkins County, Tennessee, 620 m)	
 Cove Mountain (Sevier County, Tennessee)	
 Cove Mountain (Sanpete County, Utah)	
 Cove Mountain (Sevier County, Utah)	
 Cove Mountain (Washington County, Utah, 2141 m)	
 Cove Mountain (Washington County, Utah, 2226 m)	
 Cove Mountain (Appomattox County, Virginia)	
 Cove Mountain (Bedford County, Virginia)	
 Cove Mountain (Roanoke County, Virginia)	
 Cove Mountain (Wythe County, Virginia)	
 Cove Mountain (West Virginia)